2020 NTT IndyCar Series - 25-й сезон американской гоночной серии NTT IndyCar и 109-й сезон американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами. Впервые в истории 500 миль Индианаполиса  — 104-я гонка и главное событие в сезоне, пройдёт не в мае месяце, она была перенесена на август из пандемии COVID-19. Джозеф Ньюгарден в этом сезоне защищал титул чемпиона, а Симон Пажено — победителя 500 миль Индианаполиса. По итогам сезона новозеландец Скотт Диксон завоевал титул, став шестикратным чемпионом IndyCar.

События серии 

 24 мая 2019 года было объявлено, что IndyCar планирует с сезона 2020 года ввести систему защиты кабины под название «Aeroscreen». Данная система была разработана Red Bull Advanced Technology совместно с Dallara. Изначально, она разрабатывалась для Формулы-1, как аналог системы «Halo», однако она нашла себе применение в серии IndyCar.
 3 ноября 2019 года было объявлено, что Penske Entertainment Corp, дочерняя компания Penske Corporation, приобрела у Hulman & Company Индианаполис Мотор Спидвей, чемпионат NTT IndyCar Series и компанию Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions). Таким образом Роджер Пенске фактически стал новым владельцем чемпионата.

Команды и гонщики 
Все команды используют шасси Dallara  и шины Firestone.

Календарь 
Первоначальная версия календаря на сезон была представлена 1 сентября 2019 года и она содержал 17 этапов. Первоначально планировалось, что по сравнению с предыдущим сезоном только этап на Richmond Raceway заменит этап на . Однако в дальнейшем, календарь претерпел значительные изменения из-за пандемии COVID-19 и сезон начался только в июне.

Фактический календарь 

*Время указано в часовом поясе восточного побережья США (UTC-4)

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 

 12 марта было объявлено, что первый этап в Сент-Питерсберге пройдёт без зрителей.
 На следующий день 13 марта было объявлено, что все этапы в марте и в апреле отменены, сезон начнётся в мае.
 26 марта организаторы чемпионата объявили о переносе Гран-при Индианаполиса на 4 июля и переносе 500 миль Индианаполиса на 23 августа.
 6 апреля организаторы чемпионата объявили об отмене Гран-при Детройта. Также было объявлено, что две гонки пройдут на трассе Лагуна Сека и Iowa Speedway, а также добавлена вторая гонка на дорожной трассе в Индианаполисе, которая пройдет 3 октября. Этап на овале  перенесён на неделю позже на 30 августа.
 7 мая было объявлено, что сезон начнётся 6 июня на овале Texas Motor Speedway. Этап пройдет в один день без присутствия зрителей.
 13 мая IndyCar объявила, что финал сезона состоится в Сент-Питерсберге 25 октября.
 21 мая были отменены этапы в Торонто и в Ричмонде. Также этап на Road America был перенесён на 11-12 июля и будет состоять из двух гонок.
 27 июля были отменены этапы на Лагуна Сека, и в . Вместо них добавлены вторые гонки для этапов на овале , на дорожной трассе в Индианаполисе и в Мид-Огайо.
 1 августа этап на Мид-Огайо был отложен на неопределённый срок.
 4 августа организаторы чемпионата объявили, что гонка 500 миль Индианаполиса пройдет без присутствия зрителей.
 5 сентября объявлено, что этап на Мид-Огайо состоится 12-13 сентября.

Отменённые этапы

Результаты

Положение в чемпионате

Начисление очков 

 1 дополнительное очко полагается каждому пилоту, если он хотя бы круг лидировал во время гонки. Пилот с наибольшим число кругов лидирования получает 2 дополнительных очка.
 В квалификациях всех гонок, кроме 500 миль Индианаполиса, победитель получает 1 дополнительное очко.
 При замене двигателя по инициативе команды, пилот, на машине которого меняют мотор, и эта машина в кубке «заявившихся машин» потеряют по 10 очков.
 При равном количестве очков сравнивается количество побед. При равенстве — 2-е места, 3-и, 4-и и т. д.
 Очки за квалификацию 500 миль Индианаполиса начисляются согласно следующей таблице:

 Очки за этап начисляются согласно следующей таблице:

Гонщики

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт серии

Сезоны IRL
2020 год в автоспорте
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19